

Cinéma 
 Aux urnes, citoyens !, film français réalisé par Jean Hémard, sorti en 1932
 Aux urnes, citoyens..., documentaire français réalisé par  Édouard Bobrowski, sorti en 1972